Жан Гольдшмит (; род. 20 февраля 1924 в Ваймерскирхе, Люксембург — ум. 14 февраля 1994 в городе Люксембург, Люксембург) — люксембургский шоссейный и циклокроссовый велогонщик. Двукратный чемпион Люксембурга на шоссе (1947, 1950) и в циклокроссе (1946, 1947). Победитель двух этапов на Тур де Франс.

Достижения

Велошоссе 

 1945
1-й  Тур Люксембурга
1-й Этап 1
 1946
5-й Тур Люксембурга
1-й Этап 3
8-й Вуэльта Каталонии
 1947
1-й  Чемпионат Люксембурга 
9-й Тур Романдии
5-й Тур Люксембурга
1-й Этап 1
 1948
1-й  Тур Люксембурга
1-й Этап 3
2-й Тур Романдии
1-й Этап 1b
2-й Тур Нидерландов
9-й Тур Швейцарии
1-й Этап 3а
 1949
7-й Тур Романдии
8-й Тур де Франс
1-й Этап 14
 1950
1-й  Чемпионат Люксембурга 
2-й Тур Швейцарии
1-й Этап 1
10-й Тур де Франс
1-й Этап 1
 1951
1-й Этапы 3 & 8 Тур Швейцарии
8-й Тур Люксембурга
 1952
1-й Этап 8 Тур Марокко
2-й Тур Люксембурга
1-й Этапы 2 & 4
6-й Тур Швейцарии
1-й Этап 4

Велокросс  
 1946
1-й  Чемпионат Люксембурга
 1947
1-й  Чемпионат Люксембурга

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
Гольдшмит, Жан на FirstCycling 

Велогонщики Люксембурга